Marseilles (Illinois), població a l'estat d'Illinois (EUA)
 Marseilles (Ohio), població a l'estat d'Ohio (EUA)
 Marseilles-lès-Aubigny, municipi al departament de Cher (França)